Александр Юрьевич Виноградов:
 Виноградов, Александр Юрьевич (род. 1951) — советский каноист.
 Виноградов, Александр Юрьевич (род. 1985) — российский мастер единоборств.